Temmerman est un patronyme d'origine flamande, porté notamment par :

Belgique 

 Emmanuel Temmerman (1877-1951), homme politique belge catholique flamand. 
 Gilbert César Temmerman (1928-2012), homme politique belge flamand, du Parti socialiste flamand.
 Karin H. A. Temmerman (née en 1958), femme politique belge flamande, nièce de Gilbert Temmerman.
 Kris Temmerman (né en 1973), joueur de football belge.
 Marleen Temmerman (née en 1953), obstétricienne et femme politique belge flamande.

France 

 Jennifer De Temmerman (née en 1977), femme politique française.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand